Tenisový turnaj ATP Apia International Sydney 2012 se konal ve dnech 8. až 14. ledna v areálu NSW Tennis Centre australského Sydney, venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250. Odměny činily 434 250 USD.

Dvouhru vyhrál finský kvalifikant Jarkko Nieminen.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  Juan Martín del Potro (čtvrtfinále)
  John Isner (2. kolo)
  Richard Gasquet (čtvrtfinále)
  Feliciano López (2. kolo)
  Viktor Troicki (2. kolo)
  Florian Mayer (odstoupil)
  Marcel Granollers (1. kolo)
  Radek Štěpánek (2. kolo)

Jiné formy účasti 
Následující hráči obdrželi divokou kartu do hlavní soutěže:
  James Duckworth
  Matthew Ebden
  Lleyton Hewitt

Následující hráči postoupili z kvalifikace:
  Denis Istomin
  Jarkko Nieminen
  Bobby Reynolds
  Michael Russell
  Ryan Sweeting – jako šťastný poražený

Odhlášení 
  Florian Mayer (zranění pravé kyčle)

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=175

|RD1-seed1= 
|RD1-team1= Marcos Baghdatis
|RD1-score1-1=4
|RD1-score1-2=4
|RD1-score1-3=
|RD1-seed2= 
|RD1-team2= Julien Benneteau
|RD1-score2-1=6
|RD1-score2-2=6
|RD1-score2-3=

|RD1-seed3=Q
|RD1-team3= Denis Istomin
|RD1-score3-1=612
|RD1-score3-2=3
|RD1-score3-3=
|RD1-seed4=Q
|RD1-team4= Jarkko Nieminen
|RD1-score4-1=714
|RD1-score4-2=6
|RD1-score4-3=

|RD2-seed1= 
|RD2-team1= Julien Benneteau
|RD2-score1-1=2
|RD2-score1-2=5
|RD2-score1-3=
|RD2-seed2=Q
|RD2-team2= Jarkko Nieminen
|RD2-score2-1=6
|RD2-score2-2=7
|RD2-score2-3=
}}

 Horní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)'  Max Mirnyj/  Daniel Nestor (čtvrtfinále)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (1. kolo)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (1. kolo)

Pavouk

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Sydney International
ATP World Tour 2012
Tenis v Austrálii v roce 2012